Der Begriff Milchfluss beschreibt den Austritt von Muttermilch oder muttermilchartigem Sekret aus der Brustdrüse

 bei beiden Geschlechtern, Kindern und Säuglingen durch Erkrankung, siehe Galactorrhoe
 nur bei Frauen, bei Schwangerschaft und im Wochenbett, dazu siehe Stillen

Außerdem bezeichnet der Begriff Milchfluss

 das Austreten von Pflanzensaft bei Bäumen, siehe Schleimfluss